Autostrada A21 (Austria)
 Autostrada A21 (Belgia)
 Autostrada A21 (Francja)
 Droga magistralna A21 (Litwa)
 Autostrada A21 (Niemcy)
 Autostrada A21 (Portugalia)
 Autostrada A21 (Włochy)
 Arrows A21